Adriana Moreira (Curitiba, 12 de novembro de 1973) é um cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia
Ode ao acaso • Independente • CD (2016) 
Adriana Moreira • Independente • CD (1999)

Cantores do Paraná